Ширзад Эйюб оглы Абдуллаев (; 16 октября 1970, Агдашский район) — заместитель министра экономики Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, профессор. Является автором 3 монографий, 4 учебных пособий, 2 программ и 1 методического обучения, а также около 50 научных статей.

Биография 
Ширзад Абдуллаев родился 16 октября 1970 года в Агдашском районе Азербайджанской ССР. Среднее образование получил в Агдашском районе. Прошёл военную службу в войсках противовоздушной обороны.

Окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности экономиста и Бакинский государственный университет по специальности юриста.

В 1999 году, защитив диссертацию по теме «Проблемы формирования и использования кредитных ресурсов в Азербайджанской Республике» в Финансово-экономическом университете (Санкт-Петербург) по специальности «финансово-денежное обращение и кредит», получил степень кандидата экономических наук. В 2003 году, защитив диссертацию по теме «Управление банковскими ресурсами в Азербайджане» в специализированном совете Финансово-экономического университета (Санкт-Петербург) по специальности «финансово-денежное обращение и кредит», получил степень доктора экономических наук. В 2005 году получил дополнительное образование в Берлинской экономической школе и в Институте прикладных наук Федеративной Республики Германия. Оба диплома соответственно в 2004 и 2006 годах были признаны Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики. В 2012 году получил звание профессора по специальности «финансово-денежное обращение и кредит».

Работал в 2001—2002 годах старшим преподавателем, в 2002—2007 годах — доцентом, в 2007—2013 — профессором на кафедре «Банковское дело и денежное обращение» Азербайджанского государственного экономического университета. С 2013 года работает на полставки в должности профессора.

В 1992—2003 годы — председатель правления «Азинвестбанка», в 2003—2008 — начальник отдела юридического обеспечения банковского контроля в Центральном банке Азербайджанской Республики. В 2008—2018 годы — исполнительный директор Национального фонда помощи предпринимательству Министерства экономики Азербайджанской Республики. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 31 мая 2018 года № 163 назначен заместителем министра экономики Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 12.03.2020 году был уволен с поста заместитель министра экономики Азербайджанской Республики.

Награды 
Награждён медалью «За отличие в государственной службе» и медалью «Тярагги» согласно указам Президента Азербайджанской Республики, подписанным 12 ноября 2012 года и 21 октября 2014 года соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Азербайджанского государственного экономического университета.